Funn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Funn, Östergötland, sjö i Åtvidabergs kommun,  (6,59 ha)
Funn, Södermanland, sjö i Katrineholms kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn